Кошелев () — село в Куликовской поселковой общине Львовского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 173 человека. Занимает площадь 4,57 км². Почтовый индекс — 80363. Телефонный код — 3252.

Ссылки 
 Кошелев на сайте Верховной рады Украины